Molekulska formula -{C16H14N2O2}- se može odnositi na:

 Doliracetam
 Miroprofen